Геро́льд () — глашатай, вестник, церемониймейстер.

Другие значения:

 Имя
 Герольд Гроссвальсертальский (ок. 900—978) — христианский святой, отшельник.
 Герольд Ольденбургский (род. 1163) — епископ Ольденбурга и Любека.

 Фамилия
 Геро́льд () — французская династия:
 Герольд, Франсуа-Жозеф (1755—1802) — композитор и пианист родом из Эльзаса.
 Герольд, Луи-Жозеф-Фердинан (1791—1833) — сын предыдущего, композитор, автор музыки к балету «Тщетная предосторожность».
 Герольд, Фердинан (1828—1882) — сын предыдущего, политический деятель, сенатор.
 Герольд, Андре-Фердинан (1865—1940) — сын предыдущего, поэт-символист и писатель.

  (1820—1895) — чешский художник, иллюстратор и писатель.
 Герольд, Вилли (также известный как «Эмсландский палач» 1925 — 1946) —  нацистский военный преступник
 Герольд, Энди (род. 1978) — американский музыкант.
 Герольд, Август (1902—1973) — немецкий селекционер винограда.

 Топоним
 Герольд — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области России.

См. также 
 Геральд
 Херольд
 Гарольд

Примечания